Localidades nos Estados Unidos

Melrose (Massachusetts), cidade
Melrose (Minnesota), cidade
Melrose (Ohio), vila
Melrose (Novo México), vila
Melrose (Wisconsin), vila
Melrose (Iowa), cidade 

Outros
Melrose (Escócia), abadia 
Melrose Park (Flórida), região
Melrose Park (Illinois), vila
Melrose Place, telessérie
Melrose Place (2009), reedição da anterior 
Melrose Avenue, logradouro em Hollywood

 

Desambiguações de topônimos